Flutur se poate referi la:

 Fluture

Nume de familie 
 Cătălin-Mugurel Flutur (n. 1963), politician român
 Cristina Flutur (n. 1978), actriță română
 Gheorghe Flutur (n. 1960), politician român

Nume de familie românești